Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2008—2009 — 67-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона здобув Маккабі (Хайфа). З наступного сезону Прем'єр-ліга розширювалась до шістнадцяти клубів.

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Бейтар (Єрусалим) позбавлений трьох очок та не отримав ліцензії від УЄФА на участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010.

Позначення:

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center| 2/6 червня 2009

|}

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 

2008—2009
Ізраїль
Ізраїль